Quango kan syfta på något av följande:

 Quango (förkortning), en förkortning för quasi non-governmental organisation (kvasi icke-statlig organisation)
 Ouango (ort), Centralafrikanska republiken